PartyCasino.com Премьер-лига 2009 проходила с 3 сентября по 29 ноября.  Состав участников: Марко Фу, Стивен Хендри MBE, Джон Хиггинс MBE, Шон Мёрфи, Ронни О'Салливан, Нил Робертсон, Джадд Трамп .

Призовой фонд 

Победитель: £30,000
Финалист: £15,000
Полуфиналисты: £5,000

Выигранный фрейм: £1000
Сенчури-брейк: £1000

Максимальный призовой фонд: £200,000

Круговой турнир 
(Брейки 50+ выделены скобками); сенчури-брейки — жирным.

3 сентября — Penrith Leisure Centre, Пенрит, Камбрия 
 Нил Робертсон 4:2 Джадд Трамп: 0 — (139), (80) — 7, (66) — (62), (58)72 — 0, (89) — 8, 34 — 75
 Ронни О'Салливан 4:2 Марко Фу: 27 — 71, 66 — 4, (133) — 4, (106)115 — 6, (131)135 — 0, 0 — (83)

17 сентября — Malvern Theatre, Грейт Малверн, Вустершир 

 Шон Мёрфи 2:4 Джон Хиггинс: 50 — 72, 73 — 24, (53) — 77(53), 28 — 70(58), (72) — 0, 18 — 92(61)
 Стивен Хендри 2:4 Джадд Трамп: (104)117 — 0, (57, 68)125 — 0, (51) — 70, 29 — 51, 0 — 126(103), 0 — (88)

24 сентября — Southampton Guildhall, Саутгемптон, Хэмпшир 

 Нил Робертсон 1:5 Стивен Хендри: 32 — 69(60), 1 — 99(98), 78(32) — 4, 19 — 53, 10 — 58(51), 1 — 133(127)
 Джон Хиггинс 3:3 Марко Фу: (69) — 8, 24 — 65, 60 — 52, 39 — 65, (90) — 16, 46 — 66

1 октября — Charter Hall, Колчестер, Эссекс

 Джадд Трамп 4:2 Марко Фу: 100 — 19, 0 — 82(82), 75 — 25, 63 — 61, 120 — 6, 81(81) — 49
 Ронни О'Салливан 3:3 Нил Робертсон: 75(52) — 48, 6 — 84(77), 113(112) — 14, 86 — 42, 0 — 117(91), 4 — 72

15 октября — Aberdeen Exhibition Centre, Абердин, Шотландия 

 Ронни О'Салливан 4:2 Шон Мёрфи: 104 — 0, 68 — 1, 89(56) — 5, 0 — 101(81), 45 — 84, 85(75) — 5
 Джон Хиггинс 3:3 Стивен Хендри: 54 — 65, 36 — 76(76), 92(92) — 0, 92(73) — 0, 70(50) — 1, 5 — 71(64)

22 октября — Grimsby Auditorium, Гримсби, Линкольншир 

 Ронни О'Салливан 3:3 Стивен Хендри: 1 — 75(51), 38 — 65, 78(78) — 0, 0 — 76(76), 99(95) — 0, 68 — 7
 Шон Мёрфи 5:1 Марко Фу: 1 — 117(91), 63(50) — 14, 88(62) — 5, 105 — 0, 134 — 0, 92(62) — 7

29 октября — Preston Guild Hall, Престон, Ланкашир 

 Джон Хиггинс 4 :2 Нил Робертсон: 69 — 51, 41 — 66, 70 — 28, 73(73) — 34, 80(63) — 28, 17 — 50
 Шон Мёрфи 3:3 Стивен Хендри: 75 — 50(50), 75(55) — 26, 4 — 110(68), 6 — 100(96), 54 — 19, 23 — 66

5 ноября — Riverside Leisure Centre, Эксетер, Девоншир 

 Марко Фу 2:4 Нил Робертсон: 54 — 14, 19 — 84, 41 — 71, 95(90) — 0, 63 — 70(50), 58 — 60
 Ронни О'Салливан 2:4 Джадд Трамп: 33 — 80(67), 93 — 8, 0 — 79(79), 20 — 81(50), 65 — 69, 87(50) — 8

12 ноября — Hutton Moor LC, Уэстон-сьюпер-Мэр, Сомерсет 
 Джон Хиггинс 4:2 Джадд Трамп: 57 — 35, 63(63) — 65(65), 40 — 65, 88(53) — 79, 78(74) — 5, 107(75) — 1
 Шон Мёрфи 4:2 Нил Робертсон: 68 — 37, 75(59) — 99, 119(104) — 6, 71(64) — 8, 0 — 109, 94 - 8

19 ноября — Venue Cymru, Лландидно, Уэльс 

 Шон Мёрфи 2:4 Джадд Трамп: 78 — 66, 11 — 64(63), 39 — 63, 77 — 26, 43 — 57, 50(50) — 64
 Марко Фу 5:1 Стивен Хендри: 64 — 40, 70(70) — 25, 14 — 72, 98 — 15, 74 — 15, 128(122) — 11
 Ронни О'Салливан 2:4 Джон Хиггинс: 9 — 72(72), 15 — 70(70), 134(129) — 0, 0 — 107, 0 — 128(119), 76(68) — 48

Турнирная таблица  

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 3:3, выше будет тот, кто первым выиграл третью партию.

Полуфиналы и финал 

28-29 ноября — Potters Leisure Resort, Хоптон-он-Си, Норфолк

  Джон Хиггинс 3:5  Шон Мёрфи: 80(61)-35, 4-80, 96(96)-0, 0-110, 34-77, 66-71(65), 67-1, 40-75
  Джадд Трамп 1:5  Ронни О'Салливан: 28-98(98), 10-99(53), 10-68(66), 1-83(76), 63(63)-30, 58(58)-67(67)

  Шон Мёрфи 7:3  Ронни О'Салливан: 119(111)-9, 87-36, 110-11, 51-65, 0-88(88), 61-67, 75-27, 126(75)-3, 63(63)-0, 70(62)-67

Квалификация 

Квалификацией к турниру стала Matchroom Championship League, победитель которой получает путёвку в Премьер-лигу. В этом сезоне таковым оказался Джадд Трамп.

Сенчури-брейки 

 139, 120, 103, 100 Джадд Трамп
 134, 111, 110, 105, 104 Шон Мёрфи
 133, 131, 129, 112, 106, 104 Ронни О'Салливан
 127, 104 Стивен Хендри
 122 Марко Фу
 119, 107 Джон Хиггинс
 109 Нил Робертсон

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2009 год в снукере